Märchenstunde steht für
 Boomerang Märchenstunde
 Die Märchenstunde